Pardofelis est un genre de félins de la sous-famille des félinés.

Liste des espèces 

 Pardofelis badia (Gray, 1874) — Chat bai. 
 Pardofelis marmorata (Martin, 1837) — Chat marbré
 Pardofelis temminckii (Vigors et Horsfield, 1827) — Chat de Temminck.

Description

Morphologie 
Les félins du genre Pardofelis ont une masse moyenne équivalente à une à trois fois celle du chat domestique. On peut aisément faire la distinction entre le Chat marbré, le Chat de Temminck et le Chat bai. Le Chat marbré se distingue par sa robe aux taches rappelant le marbre, mais également par son allure générale dominée par sa longue queue qui atteint la moitié de sa longueur totale. Il est donc difficile de comparer ce félin à marbrures aux félins à robes unies que représentent le Chat bai et le Chat de Temminck. Le Chat bai est quant à lui souvent décrit comme un Chat de Temminck miniature.

Comportement

Phylogenèse

Histoire de la taxonomie du genre Pardofelis

Relations taxonomiques entre Chat bai et Chat de Temminck 
Une première hypothèse avancée par les taxonomistes était que le Chat bai est une sous-espèce insulaire du Chat de Temminck. Celle-ci s'appuyait sur les ressemblances morphologiques et génétiques entre les deux félins : des études menées sur les crânes de deux espèces ont montré qu'elles étaient très proches, de plus l'aire de répartition du Chat de Temminck inclut l'île de Sumatra, qui ne s'est séparée de Bornéo que depuis  à  ans. Le Chat de Temminck et le Chat bai se sont différenciés il y a quatre millions d'années, bien avant la séparation des îles de la Sonde : les deux félins forment bien deux espèces différentes. Ces deux chats étaient les seuls représentants du genre Catopuma, avant d'être déplacés dans le genre Pardofelis.

Relations taxonomiques entre Panthère nébuleuse et Chat marbré 

Le Chat marbré partage des caractères communs aux petits félins (Felinae) et est génétiquement proche des grands félins (Pantherinae), et notamment du Tigre (Panthera tigris). Pour cette raison, le Chat marbré a pu faire partie de la sous-famille des Pantherinae comme des Felinae. Plusieurs modèles phylogéniques ont placé la Panthère nébuleuse et le Chat marbré dans un même genre, soit dans Pardofelis, soit dans Neofelis en raison de la grande ressemblance morphologique entre ces deux félins. Des études génétiques effectuées sur huit espèces de félins ont montré que le Chat marbré faisait bien partie de la sous-famille des Felinae tandis que la Panthère nébuleuse, bien que très proche du Chat marbré, appartient aux Pantherinae.

Phylogenèse 
La phylogénie s'est longtemps basée sur l'étude des fossiles d'un animal afin de préciser l'apparition et l'évolution d'une espèce. La phylogénie moderne s'appuie essentiellement sur les analyses génétiques en raison du nombre peu important de fossiles de félins. Le premier félin daterait d'il y a onze millions d'années.

Les félins ont divergé en huit lignées distinctes. Les Pardofelis composent la deuxième lignée qui a divergé il y a  d'années. Le Chat marbré est le premier à diverger de l'ancêtre commun à tous les Pardofelis, il y a . Selon ces études, la Panthère nébuleuse appartient à la lignée des panthères et n'est donc pas apparentée aux Pardofelis. Le Chat de Temminck et le Chat bai se sont différenciés il y a quatre millions d'années.

Systématique

Classification classique 
La classification classique range le genre Pardofelis dans la sous-famille des Felinae, qui contient historiquement tous les félins qui ne rugissent pas.
 ─o Carnivora
  └─o Feliformia
    └─o Felidae
      ├─o Pantherinae
      └─o Felinae
        ├─o Nombreux genres tels que Prionailurus, Felis, Caracal, …
        └─o Pardofelis
          ├─o Pardofelis badia
          ├─o Pardofelis marmorata
          └─o Pardofelis temminckii

Classification phylogénétique 
La classification phylogénétique divise les félins en huit lignées distinctes ; les Pardofelis constituent la deuxième lignée. Les trois espèces auraient évolué dans cet ordre : Chat marbré, Chat bai et Chat de Temminck.

Espèces et sous-espèces 
Selon , il existe deux sous-espèces de Chat marbré : Pardofelis marmorata marmorata vivant sur la péninsule indochinoise et les îles de Sumatra et Bornéo et Pardofelis marmorata charltonii qui se rencontre au Népal, dans les provinces du Sikkim et de l'Assam et dans la partie nord du Myanmar. Une troisième sous-espèce Pardofelis marmorata longicaudata est parfois ajoutée. Il existe trois sous-espèces de Chat de Temminck : Pardofelis (Catopuma) temminckii, présente sur l'île de Sumatra, Pardofelis (Catopuma) dominicanorum et Pardofelis (Catopuma) tristis dont l'aire de répartition va du Sichuan au Tibet et qui est censée représenter les Chats de Temminck à ocelles. Le Chat bai n'est pas divisé en sous-espèce.

Chorologie

Distribution et habitat 
Les félins du genre Pardofelis vivent en Asie du Sud-Est. L'aire de répartition du Chat de Temminck s'étend du Népal à l'Est au centre la Chine et descend jusqu'à l'île de Sumatra. Le Chat marbré a une aire de répartition similaire, bien que limitée au nord par les frontières chinoises ; elle inclut également l'île de Bornéo. Seul le Chat bai est endémique de l’île de Bornéo.

Ces félins sont des habitants des forêts, notamment tropicales, mais plusieurs observations ont été faites dans les forêts secondaires et les forêts mixtes. Le Chat de Temminck est capable de s'adapter à un habitat plus varié, comme les plaines rocailleuses. Des observations ont été faites jusqu'à  d'altitude sauf pour le Chat bai dont l'unique observation en haute altitude n'a jamais été confirmée.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Felinae
 Chat bai
 Chat marbré
 Chat de Temminck

Références taxonomiques

Genre Catopuma

Genre Pardofelis 
 
 
 

Mammifère (nom scientifique)
Pardofelis